Croke Park, is een station in Dublin.
 Croke (star wars), een ras uit de fictieve Star Wars-saga.
 Croke van Cashel, Ierse aartsbisschop.